{{Infotaula d'ésser viu
| categoria_subdivisio = Classes
| subdivisio = Classe Dehalococcoidetes
 Dehalogenimonas 
 Dehalococcoides ♠ 
Classe Anaerolineae 
 Ordre Anaerolineales 
 Família Anaerolineaceae 
Classe Caldilineae 
 Ordre Caldilineales 
 Família Caldilineaceae 
Classe Ktedonobacteria 
 Ordre Thermogemmatisporales 
 Família Thermogemmatisporaceae 
 Ordre Ktedonobacterales 
 Família Ktedonobacteriaceae 
 Família Thermosporotrichaceae 
Classe Thermomicrobia 
 Ordre Thermomicrobia 
 Family Thermomicrobiaceae 
 Order Sphaerobacterales 
 Família Sphaerobacteraceae 
Classe Chloroflexi 
 Ordre "Herpetosiphonales"
 Família "Herpetosiphonaceae"
 Ordre Chloroflexales 
 Subordre Chloroflexineae 
Família Chloroflexaceae 
Família Oscillochloridaceae 
 Subordre Roseiflexineae 
Família Roseiflexaceae 
| sinonims = Chlorobacteria
}}

Els Chloroflexi o Chlorobacteria són un filum de bacteris que conté membres que són termòfils aeròbis, els quals fan servir oxigen i creixen bé a altes temperatures, fotòtrofs anoxigènics que fan servir la llum per la fotosíntesi i halorespiradors anaerobis els quals fan servir compostos orgànics halogenats com a font d'energia.

 Història 
El 1987, Carl Woese va dividir els Eubacteria en 11 divisions basades en lARN ribosòmic 16S i agrupà els gèneres Chloroflexus, Herpetosiphon i Thermomicrobium dins els bacteris verds sense sofre i els seus relacionats ("Green non-sulfur bacteria and relatives"), el qual va ser temporalment rebatejat com "Chloroflexi" en el volum 1 del Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Malgrat tot des del 2001 s'han creat noves classes gràcies a les noves espècies descobertes. Tanmateix, avui el filum Chloroflexi es divideix en:

 Chloroflexi Gupta et al. 2012
 Thermomicrobia Hugenholtz & Stackebrandt, 2004
 "Dehalococcoidetes" Hugenholtz & Stackebrandt, 2004
 Anaerolineae Yamada et al., 2006
 Caldilineae Yamada et al., 2006
 Ktedonobacteria Cavaletti et al., 2007 emend. Yabe et al., 2010

 Filogènia 
La taxonomia acceptada actualment es basa en la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)  i el National Center for Biotechnology Information (NCBI)
i la filogènia es basa en 'The All-Species Living Tree' Project 

Notes: 
♠ Soques trobades al National Center for Biotechnology Information (NCBI) però no llistades al List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LSPN).
♪ Procariotes que on els cultius no purament axènics s'han aïllat o no disponibles.

 Etimologia 
El nom "Chloroflexi''" és un nominatiu plural neollatí de "Chloroflexus", el qual és el nom del primer gènere descrit.

Referències 

Bacteris gramnegatius